El término depredador hace referencia:

Alimentación
 a un depredador, cualquier animal que da caza y muerte a su presa;
 a un superpredador, el depredador que no es presa de depredadores naturales;

Cine
 a Depredador, película estadounidense de ciencia ficción estrenada en 1987;
 a Depredador 2, película estrenada en 1990, secuela de la anterior;
 a Predators (Depredadores), tercera de la serie, estrenada en 2010;
 a El Depredador, cuarta de la serie, estrenada en 2018;
 a un depredador, criatura y principal antagonista de las películas anteriores.

Además